Дудукалов:

 Дудукалов, Алексей Иванович (1838—1907) — ординарный профессор Харьковского университета.
 Дудукалов — хутор в Егорлыкском районе Ростовской области.